Okręty US Navy o nazwie USS "Lake Erie", pochodzącej od bitwy na jeziorze Erie, która odbyła się w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej:
 Pierwszy "Lake Erie" był okrętem towarowym który był w służbie od 1917 do 1919, gdy zatonął w wypadku.
 Drugi "Lake Erie" (CG-70) jest krążownikiem rakietowym typu Ticonderoga, który nadal pozostaje w służbie (stan na 2008 rok).

Zobacz też 
inne okręty noszące nazwę USS "Erie"

Lake Erie